Nicholas Van Dyke kan syfta på:

Nicholas Van Dyke (president) (1738-1789) – Delawares president 1783-1786
Nicholas Van Dyke (senator) (1769-1826) – senator för Delaware 1817-1826